Sznajder ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Sznajder (* 1967), kanadischer Tennisspieler
 Edward Sznajder (1920–1978), polnischer Politiker
 Irena Sznajder (* 1977), polnische Leichtathletin
 Ołeksandr Sznajder (* 1962), ukrainischer Schachspieler
 Rafał Sznajder (1972–2014), polnischer Fechter

Siehe auch:
 Schneider (Familienname)